Плуването на Летните олимпийски игри 2012 се провежда от 28 юли до 4 август в Олимпийския център за водни спортове. Състезанието в открити води ще се проведе на 9 и 10 август в езерото Серпентайн в Хайд Парк.

Плуването включва 34 дисциплини – 17 за мъже и 17 за жени. От тях две са 10 км плуване в открити води, а останалите 32 в басейн на закрито.

Дисциплини 
В олимпиадата влизат следните дисциплини::
 Свободен стил: 50, 100, 200, 400, 800 (жени) и 1500 (мъже);
 Гръб: 100 и 200;
 Бруст: 100 и 200;
 Бътерфлай: 100 и 200;
 Индивидуално съчетано: 200 и 400;
 Щафети: 4 × 100 свободен стил, 4 × 200 свободен стил; 4 × 100 съчетано
 Маратон: 10 километра

Програма

Програма за открити води

Участващи държави 
В началото на юли 2012 е обявено, че 166 нации ще участват в плуването на летните олимпийски игри през 2012 (бележка: всички нации класирали се за 10 км дисциплини имат и поне 1 плувец класиран за плуване в басейн). Нациите, чиито плувци участват на игрите са::

Класиране по медали

Таблица 
Данните са взети от официалния сайт на олимпийските игри. 

Във финала на 200 м свободен стил Ян Сун (Китай) и Тае-Хуан Парк (Южна Корея) завършиха наравно на второ място.

Във финала на 100 м бътерфлай Чад ле Клос (РЮА) и Евгени Коротишкин (Русия) завършиха наравно на второ място.

Китай и Република Южна Африка печелят златни медал от плуването на олимпийски игри за първи път.

Резултати

Мъже 

1 Плувците са участвали само в сериите, но са получили медали.

Жени 

2 Плувците са участвали само в сериите, но са получили медали.

Счупени олимпийски и световни рекорди

Мъже

Жени

Външни препратки 
 Портал на плуването от официалния сайт на Олимпиадата – london2012.com

Източници 
 Резултатите от състезанията са взети от официалния сайт на Олимпиадата